Московская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Московская волость — одна из волостей Воронежского уезда одноимённой губернии
 Московская волость — одна из волостей Петроградского (до 1914 Санкт-Петербургского) уезда одноимённой губернии
 Московская волость — одна из волостей Крапивенского уезда Тульской губернии
 Московская волость — одна из волостей Бирского уезда Уфимской губернии